Sandolo kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Sandolot, ort, Centrala Visayas, Province of Negros Oriental,

Italien 

 Sampolo, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar